van Paassen ist der Name folgender Personen:

 Christiaan van Paassen (1917–1996), niederländischer Geograph
 Peter van Paassen (* 1978), niederländischer Basketballspieler
 Pierre van Paassen (1895–1968), niederländisch-kanadischer Journalist und Autor
 Sanne van Paassen (* 1988), niederländische Radsportlerin